Komló, plaats (város) en gemeente in het Hongaarse comitaat Baranya
Kömlő, plaats (község) en gemeente in het Hongaarse comitaat Heves